Joševa (Bratunac), een plaats in de gemeente Bratunac in Bosnië-Herzegovnia
 Joševa (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica
 Joševa (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub
 Joševa (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo